Aguila of Águila kan verwijzen naar:
Águila-eiland, een Chileens eiland en het zuidelijkste punt van Zuid-Amerika
El Águila, gemeente in het Colombiaanse departement Valle del Cauca
CD Águila, Salvadoraanse voetbalclub uit San Miguel
Cerro el Aguila, stratovulkaan in het departement Sonsonate in El Salvador
Carolella aguila, vlinder